Portillo (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid
Portillo (Chili), een wintersportgebied nabij de Chileense stad Los Andes
Portillo (Tarija), een stad in het Boliviaanse departement Tarija 

Alfonso Portillo (1951), ex-president van Guatemala
Michael Portillo (1953), ex-politicus in Groot-Brittannië